Stéphanie Foretz Gacon e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma Mladenovic quest'anno non ha partecipato. Foretz Gacon ha fatto coppia con Julie Coin, ma ha perso nel 1º turno contro Magda Linette e Katarzyna Piter.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez Nantes Atlantique 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Catalina Castaño e Mervana Jugić-Salkić che hanno battuto in finale Petra Cetkovská e Renata Voráčová 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Catalina Castaño /  Mervana Jugić-Salkić (Campionesse)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (Semifinali, ritiro)

 Julie Coin /  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno) 
 Petra Cetkovská /  Renata Voráčová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Nantes Atlantique 2012